Вимпфен:

 Вимпфен — баварский дворянский род.

Персоналии 
 Вимпфен, Вильгельм фон (ум. 1257) — министериал Штауфенов, живший в раннем XIII в.
 Вимпфен, Владимир Фёдорович фон (1873—1919) — епископ Русской православной церкви.
 Вимпфен, Жорж Луи Феликс де (Georges Louis Félix de Wimpffen; 1744—1814) — французский барон и генерал, депутат Учредительного собрания.
 Вимпфен, Максимилиан фон (1770—1854) — австрийский военный деятель, генерал-фельдмаршал.
 Вимпфен, Франц Эмиль Лоренц фон (1797—1870) — австрийский генерал.
 Вимпфен, Эммануэль Феликс де  (1811—1884) — французский генерал.

См. также 
 Бад-Вимпфен
 Битва при Вимпфене